Нейга́уз — немецкая фамилия (написание , правильное произношение Нойхаус). 

Известные носители:

 Нейгауз, Густав Вильгельмович (1847—1938) — российский музыкальный педагог, отец Генриха Нейгауза.
 
 Нейгауз, Станислав Генрихович (1927—1980) — советский пианист и педагог, сын Генриха Нейгауза, пасынок Бориса Пастернака.

См. также 
 Нойхаус (значения)